Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Pasirmukti (Cineam), een plaats  in het regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java
Pasirmukti (Talagasari), een plaats in het regentschap Karawang van de provincie West-Java